Частица Oh-My-God («О боже мой!») — космический ливень, вызванный космическими лучами ультравысокой энергии, обнаруженный вечером 15 октября 1991 года на испытательном полигоне Дагвэй в штате Юта с помощью , принадлежащего университету штата Юта. Энергия частицы, вызвавшей ливень, оценивалась в  (), примерно в 20 миллионов раз больше, чем энергия частиц в излучении внегалактических объектов. Другими словами, атомное ядро имело кинетическую энергию, эквивалентную 48 джоулям. Такую энергию имеет 142-граммовый бейсбольный мяч, движущийся со скоростью 93,6 километра в час.

Частица Oh-My-God  имела столь высокую кинетическую энергию, что перемещалась в пространстве со скоростью примерно 99,99999999999999999999951% от скорости света, ее Лоренц-фактор составил . Несмотря на то, как велика энергия этой частицы, она все еще примерно в 40 миллионов раз меньше теоретически максимально возможной планковской энергии.

Энергия этой частицы примерно в 40 миллионов раз превосходила максимальную энергию протонов, полученную на ускорителях заряженных частиц на момент открытия. Но только малая часть этой энергии оказалась доступна для взаимодействия с протонами и нейтронами атмосферы Земли, большая часть энергии рассеялась в виде кинетической энергии продуктов взаимодействия. Эффективная энергия этого взаимодействия , где  — энергия частицы, и  — масса энергии протона. Для частицы Oh-My-God это даёт энергию в , что примерно в 50 раз больше энергии столкновения частиц в Большом адронном коллайдере.

Другие частицы ультравысоких энергий 

С момента фиксации Oh-My-God-частицы было обнаружено множество аналогичных событий, подтверждающих достоверность существования частиц ультравысоких энергий, по данным на 2014 год было зарегистрировано как минимум 72 частицы с энергией более 

Подобные частицы с очень высокой энергией весьма редки. Обычно энергия частиц космических лучей находится в диапазоне от 10 МэВ до 10 ГэВ. Более новые исследования с помощью  позволили предположить, что источник этих частиц находится в 20-градусной зоне в направлении созвездия Большой Медведицы.

См. также 
 Космические лучи

Ссылки 

Космические лучи
1991 год в науке